Baron Karel Kiler (2. ledna 1875, Broumov – 3. dubna 1967, Náchod) byl český zemědělec a propagátor zemědělství, roku 1897 byl povýšen na hraběte a roku 1912 na barona.

Biografie 
Narodil se 2. ledna 1875 v Broumově v č.p. 15 jako prvorozený syn domkáře Josefa Kilera (1853–1948) a švadleny Jindřišky Kilerové (1855–1951). Jeho rodičům se hned roku 1876 narodil další syn Matěj († 1971), roku 1877 syn Ctirad († 1969) a roku 1879 dcera Jindřiška († 1966), roku 1881 dcera Adéla († 1979) a v roce 1882 dcera Iva († 1984).

V roce 1891 se rodina přestěhovala do Bezděkova nad Metují. Otec tam koupil statek a synové se začali učit hospodařit. Později se jim to hodilo, protože na statku později bydleli pohodlně všichni i se svými rodinami. V roce 1938 postihla Josefa Kilera mozková mrtvice a synové převzali správu statku.

Potomci 
Dne 30. března 1900 si v Bezděkově vzal Věru, rozenou Havlovou (1880–1968). Měl s ní pět dětí: Karel Kiler (16. května 1895 – 11. prosince 1997) a Marta Bruncvíková (15. srpna 1897 – 21. září 2000), sňatek 3.7.1916.

Čeští agronomové
Baroni
Narození v roce 1875
Narození 2. ledna
Narození v Broumově
Úmrtí v roce 1967
Úmrtí 2. dubna
Úmrtí v Náchodě
Muži